Autostrada A18 Messina-Catania – autostrada italiana della Sicilia nordorientale
 Autostrada A18 Siracusa-Gela – autostrada italiana della Sicilia orientale
 Autostrada A18 – autostrada polacca
 Autostrada A18 – autostrada lituana (tangenziale di Šiauliai) 
 Autostrada A18 – autostrada belga
 Autostrada A18 – autostrada olandese